Sin:

 sin, синус — одна из тригонометрических функций.

 SiN — компьютерная игра, 3D-шутер от первого лица на базе движка Quake II. Разработана Ritual Entertainment, издана Activision 9 ноября 1998 года.
 SiN: Wages of Sin — дополнение (пакет миссий) для игры SiN от студии «2015». Выпущено в конце февраля 1999 года.
 SiN Episodes: Emergence — продолжение игры SiN на движке Source (Half-Life 2). Разработана Ritual Entertainment, выпущена 10 мая 2006 года.

 «Sin» — песня и сингл Nine Inch Nails c альбома Pretty Hate Machine.
 Sin: Создатели монстров () — японский анимационный фильм 2000 года.

См. также 
 Sin after Sin — альбом 1977 года группы Judas Priest.
 Город Грехов (значения) ()